Radomysl (in diversen Schreibungen) heißen folgende geographische Objekte:

 Radomyśl Wielki, Stadt im Powiat Mielec in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Radomyšl, Stadt in Südböhmen, Tschechien
 Radomyschl, Stadt in der Oblast Schytomyr, Ukraine
Gemeindeteile und Orte:
 Radomyśl nad Sanem, Ort im Powiat Stalowa Woda in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Radomyschl (Luzk), Dorf im Rajon Luzk in der Oblast Wolyn, Ukraine